

Geografia 
Canada
 Brae Bay – baia del Nunavut
Regno Unito
 Brae Fell – montagna dell'Inghilterra
 Brae – villaggio della Scozia
 Brae – giacimento petrolifero della Scozia

Persone 
 James Brae – calciatore inglese

Pagine correlate 
 Brahe